Оденкте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 70 км на захід від Лілля, 60 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 252 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 655,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Оденктен на сайті французького Національного інституту географії
 Оденктен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оденктен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале